Pilatovci est un toponyme qui peut désigner :
Pilatovci, un village de Croatie situé dans la municipalité d'Ozalj, comitat de Karlovac ;
Pilatovci, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić.